Alí ibn Issa al-Kahhal "l'Oculista" (primera meitat del segle IX), oftalmòleg, astrònom i geògraf àrab cristià.
 Alí ibn Issa ibn Dàüd ibn al-Jarrah (859-946), visir abbàssida.
 Ali ibn Issa ibn Màhan (? - 812), militar i funcionari dels abbàssides.